Synagoga w Kuldydze (łot. Kuldīgas sinagoga) – synagoga znajdująca się w kurlandzkim miasteczku Kuldyga na Łotwie, przy ówczesnej ulicy Ventspils 6, obecnie zwanej 1905. gada.

Synagoga została zbudowana w 1876 roku. Podczas II wojny światowej, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Kuldygi w 1941 roku, synagoga została zdewastowana. Obecnie jest wykorzystywana do innych celów (biblioteka miejska).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia synagogi (lv.)

Kuldyga